Słup (dt. Säule) bezeichnet Dörfer in Polen:

Woiwodschaft Ermland-Masuren:
 Słup (Lelkowo), Dorf der Gmina Lelkowo im Powiat Braniewski
 Słup (Lidzbark), Dorf der Gmina Lidzbark im Powiat Działdowski
Woiwodschaft Kujawien-Pommern:
 Słup (Gruta), Dorf der Gmina Gruta
Woiwodschaft Masowien:
 Słup (Parysów), Dorf der Gmina Parysów im Powiat Garwoliński
 Słup (Szczawin Kościelny), Dorf der Gmina Szczawin Kościelny im Powiat Gostyniński
 Słup (Szulborze Wielkie), Dorf der Gmina Szulborze Wielkie im Powiat Ostrowski
Woiwodschaft Niederschlesien:
 Słup (Męcinka), Dorf der Gmina Męcinka im Powiat Jaworski
 Słup (Środa Śląska), Dorf der Gmina Środa Śląska im Powiat Średzki
 Słup (Wińsko), Dorf der Gmina Wińsko im Powiat Wołowski

Siehe auch:
 Slup (Begriffsklärung)